Сотницкое — название населённых пунктов на Украине:

 Сотницкое — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Сотницкое — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Сотницкое — село в Гребёнковском районе Полтавской области (до 2016 года — Жовтне́вое).
 Сотницкое — село в Миргородском районе Полтавской области.